Jadwiga Książek (née en 1939), joueuse de volley-ball polonaise
 Krzysztof Książek (né en 1992), pianiste polonais